Arnkell et Erlend Ier Einarsson (Xe) : co-comtes des Orcades
 Ásgeir Ásgeir Trausti Einarsson (1992- ) : auteur-compositeur-interprète islandais
 Logi Már Einarsson (1964- ) : architecte et homme politique islandais
 Sigurður Einarsson (1962- ) : athlète islandais
 Snorri Einarsson (1986- ) : fondeur islandais
 Thorfinn Einarsson (Xe) : comte des Orcades
 Vilhjálmur Einarsson (1934-2019) : athlète islandais

Homonymie de patronyme islandais